Са́рны () — город в Ровненской области Украины. Административный центр Сарненского района. Расположен на реке Случь (притока Горыни). 

Известное с 1648 года. Статус города с 1939.

История 

В 1885 году в Российской Империи на пересечении железных дорог Ровно — Лунинец и Ковель — Коростень (Ковельская железная дорога) был заложен полустанок, небольшое деревянное помещение. Так появилась на карте полесской железной дороги маленькая станция Сарны. Для работников станции начали строить жильё, заметно стала расти и численность населения. Дальнейшее развитие тесно связано с железной дорогой. До 1920 года Сарны — поселок Ровенского уезда Волынской губернии.

Во время Первой мировой войны Сарны были важным стратегическим пунктом, где размещались военные части, госпитали, склады с амуницией.

В межвоенный период Сарны были под контролем Польши и стали центром Сарненского повята в Полесском воеводстве, а с 16 декабря 1930 года — в Волынском воеводстве.

В сентябре 1939 года после советского вторжения в Польшу Сарны были возвращены в состав Украины. 20 польских полицейских боясь советского плена совершили массовое самоубийство после захода в город Красной армии. 

8 июля 1941 года советские войска оставили город, оккупирован гитлеровскими германскими войсками. Перед отступлением, сотрудники НКВД убили от 20 до 30 заключенных в местной тюрьме. 

2 апреля 1942 года немцы создали в Сарнах гетто для местных евреев и евреев, перемещенных из близлежащих городов, что увеличило число евреев в городе до 13 000 человек. 27-28 августа 1942 года СД при участии немецких жандармов, украинской полиции и вермахта расстреливал евреев в пригородных лесах. По некоторым данным, 3000 людям удалось спастись перед казнью.

Во время Волынской резни в 1943 году Сарны были городом, куда стекались польские беженцы из деревень, уничтоженных УПА. В мае 1943 года немцы создали в Сарнах полицейское подразделение из поляков, которое защищало город и уничтожало украинские деревни в отместку за действия УПА. Немцы последовательно депортировали польских беженцев в Генерал-губернаторство и на принудительные работы в Третьем рейхе.

11 января 1944 года освобождены от гитлеровских германских войск советскими войсками 1-го Украинского фронта в ходе Житомирско-Бердичевской операции:
 13-й армии в составе: 77-го ск (генерал-майор Иванов, Николай Иванович) в составе: 143-й сд (полковник Заикин, Митрофан Моисеевич), части войск 397-й сд (полковник Андоньев, Николай Фёдорович).

Войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Сарны, приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 12 января 1944 года объявлена благодарность и в Москве дан салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 14.01.1944 года № 06 в ознаменование одержанной победы соединения и части, отличившиеся в боях за освобождение города Сарны, получили наименование «Сарненских»:
 397-я стрелковая дивизия (полковник Андоньев, Николай Фёдорович)
 1643-й армейский истребительный противотанковый артиллерийский полк (майор Хальзов, Александр Иванович)
 323-й гвардейский миномётный полк (майор Холкин, Борис Павлович)
 477-й армейский миномётный полк (подполковник Балашов, Николай Гордеевич)
 33-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон (капитан Филиппов, Григорий Иванович).

Сарны начали интенсивно развиваться после Великой Отечественной войны, постепенно набирал промышленный характер. Сегодня в Сарнах работает 17 промышленных предприятий, на которых трудится почти 3 000 человек, 12 строительных, 5 транспортных организаций.

Выгодное географическое расположение, благоприятные условия для развития промышленного производства, природные богатства (лес, торф, гранит, известняк и др.), наличие железнодорожной станции, автомагистралей областного и республиканского значения выдвинули город в число привлекательных деловых партнеров на Украине и за рубежом.

В городе 6 больниц, 7 детских садов, 4 дома культуры, 88 магазинов, 42 предприятия общественного питания, 15 бытовых предприятий, 2 рынка. Действует 9 районных организаций, политических партий, 13 религиозных общин.

3 апреля 1999 Сарны стали центром Сарненской и Полесской епархии УПЦ.

Военная база Сарны стала широко известна в связи с ликвидацией ракет средней дальности согласно договору между бывшим СССР и США. В Сарнах была уничтожена последняя пусковая установка упомянутого класса ракет.

Вечером 16 марта 2022 года во время вторжения России в Украину по городу впервые был нанесен ракетный удар  ВС РФ. По словам главы Ровенской облгосадминистрации Виталия Коваля, удар был нанесен по одному из объектов военной инфраструктуры в Сарнах. Он также сообщил, что пострадавших нет.

Вечером 25 июня того же года был по городу был нанесен ракетный удар ВС РФ состоящий из 4 ракет. На неофициальной странице Ровенской области появились фото и видео со взрывами. Как сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль 3 человека погибли, 4 ранены, несколько находятся под завалами. Разрушено СТО, автомойка, и дорога которая ведёт в Республику Беларусь.

Население 

На 1 января 2019 года население города составляло 29 205 человек.

Язык

Распределение населения за родным языком за данными переписи 2001 года

Международные отношения

Города-побратимы 
Сарны имеет следующие города-побратимы:
  Новы-Двур-Гданьский (), Польша
  Длуголенка (), Нижнесилезское воеводство, Польша

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты:
 Сарны — официальный сайт города 
 Сарненский городской совет — официальная веб-страница 

Города Ровненской области
Сарны